Osoby o tym nazwisku:
 Eleazar de Carvalho – brazylijski dyrygent i kompozytor
 João de Sousa Carvalho – portugalski kompozytor i pedagog
 Mônica Carvalho – brazylijska aktorka
 Nicanor de Carvalho – brazylijski trener piłkarski
 Paulo de Carvalho de Mendoça – rzymskokatolicki duchowny
 Ricardo Carvalho – portugalski piłkarz